Il doppio del torneo di tennis Togliatti Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Scott Lipsky e Mark Nielsen che hanno battuto in finale Flavio Cipolla e Massimo Ocera 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Igor' Kunicyn /  Orest Tereščuk (quarti di finale)
 Aleksej Kedrjuk /  Andrej Stoljarov (quarti di finale)

 Scott Lipsky /  Mark Nielsen (Campioni)
 Flavio Cipolla /  Massimo Ocera (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2005